

Patronyme

 La famille Angeli est une famille patricienne originaire de la noblesse de Conegliano, en Italie.
 Alexandre Angeli, (1883-1962), haut fonctionnaire français, préfet du Rhône et de la région de Lyon, condamné pour collaboration. 
 Alfredo Angeli, (1927- ), réalisateur et scénariste italien de télévision et de cinéma ;
 Arnor Angeli, un footballeur belge ;
 Benedicto Antonio Angeli, un footballeur brésilien ;
 Bonaventura Angeli, un historien italien ;
 Claude Angeli, un journaliste français ;
 Daniel Angeli, un photographe français ;
 Darik Angeli (né en 1990), joueur américain de hockey sur glace ;
 Ernesto De Angeli, un entrepreneur italien ;
 Filippo d'Angeli, un peintre italien ;
 François Angeli, un peintre et graveur français ;
 Federica Angeli (1975-), journaliste italienne. 
 Giulio Cesare Angeli, un peintre italien ;
 Giuseppe Angeli, un peintre italien ;
 Heinrich von Angeli, un peintre autrichien ;
 Jake Angeli (né Jacob Anthony Angeli Chansley, probablement en 1988), théoricien du complot américain ;
 Pier Angeli, une actrice italienne ;
 Pietro degli Angeli, un poète et humaniste italien ;
 Stefano degli Angeli, un mathématicien italien.

Pseudonyme

 Ève Angeli, une chanteuse française ;

Toponymie

Angeli, un village situé en Laponie dans le nord de la Finlande.
De Angeli, une station du métro de Milan

Voir aussi
 Palais Angeli à Padoue en Italie.